Attalos I
 Attalos II
 Attalos III
 Attalos (król Paflagonii)
 Attalos (dostojnik macedoński)

Zobacz też 
Attalidzi